SK Slavia Prag (tjekkisk: SK Slavia Praha) er en tjekkisk fodboldklub grundlagt 1892 i Prag. Klubben er en af landets mest succesrige med 16 tjekkoslovakiske/tjekkiske mesterskaber, adskillige pokalmesterskaber og pæne internationale resultater. Klubben har dog ofte stået en smule i skyggen af lokalrivalerne fra Sparta Prag. Klubben har også reservehold, ungdomshold, kvindehold og futsalhold.

Historie 
Slavia blev grundlagt i Vinohrady i 1892 som en sportsklub, der i begyndelsen primært havde cykelsport på programmet. Fra 1896 blev fodbold også en del af klubbens tilbud, og den første kamp spillede klubben 25. marts samme år. I 1905 fik klubben en skotsk manager, Johny William Maden, der havde en fortid i Celtic F.C., og han medbragte ideer om spillet og dets taktik fra sit hjemland, der gav klubben stor succes i gennem Madens 25 år i spidsen for holdet.

På Tjekkoslovakiets landshold til VM i fodbold 1934 var der otte spillere fra Slavia, hvilket fortæller noget om klubbens dominans i denne periode, der betød tolv nationale mesterskaber i en periode fra 1929-1947 samt adskillige pokalsejre i samme periode. Desuden blev det til sejr i Mitropa Cup i 1938. Men derefter havde klubben en lang periode med svigtende resultater, og to gange i 1950'erne og 1960'erne måtte Slavia rykke ned i næstbedste række.

I slutningen af 1980'erne kæmpede Slavia sig igen op i den allerbedste del af den nationale liga, og det seneste mesterskab kom hjem i 1996 samtidig med, at man nåede semifinalen i UEFA Cuppen. I de seneste år har klubben kæmpet med økonomiske problemer, men i 2007 lykkedes det Slavia at kvalificere sig til UEFA Champions League med et ret ungt hold, der imidlertid i denne turnering måtte tage imod et kedeligt nederlag til Arsenal F.C. på hele 0-7.

I oktober 2006 blev grundstenen lagt til et nyt stadion med planlagt indvielse i marts 2008 og plads til 21.000 tilskuere.

Kendte spillere fra Slavia 
 / Josef Bican (1937-1951, 1953-1955)
  Luboš Kubík (1982-1988, 1996-1997)
  Patrik Berger (1991-1995)
  Karel Poborský (1995-1996)
  Pavel Kuka (1989-1993, 2000-2005)
  Vladimír Šmicer (1987-1996, 2007- )

Deltagelse i europæiske turneringer

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Tjekkiet
Etableret i 1892
Sport i Prag